Adoc peut faire référence à :
 Adoc, un chef des Boni, noirs marrons en fuite, qui obtient l’indépendance en 1749 ;
 adoc, une des extensions de fichier possible pour le format Asciidoc.

ADOC est un sigle qui peut désigner :
 Association d’Objecteurs de Croissance, un mouvement politique lié au Parti pour la décroissance et au Mouvement les Objecteurs de Croissance.

ADOC est une abréviation qui peut désigner :
 Accès aux dossiers des contraventions, un fichier policier français qui centralise les données de l'agence nationale du traitement automatisé des infractions.